Dabu () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Dabu w 2016 roku liczyła 4610 mieszkańców – 2220 kobiet i 2390 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 1940, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,38 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi